Рід Адзай ( Адзай-сі) — японський самурайський з північної частини провінції Омі періоду Сенґоку.

Короткі відомості 
Згідно з офіційною генеалогією самураїв Адзай вони походили від роду Фудзівара. У 13 столітті, в період Камакура, засновники роду оселилися у повіті Адзай провінції Омі, на півночі сучасної префектури Сіґа. Від назви цього повіту новоприбулі військовики отримали своє родове ім'я. Протягом 14 — 15 століття члени Адзай залишалися дрібними регіональними землевласниками — провінціалами. За повідомленнями, що містяться у "Записах північного Омі" (江北記), вони були підлеглими місцевого військового губернатора — роду Кьоґоку.

У 1523 році в сім'ї Кьоґоку спалахнули міжуособиці, завдяки яким тодішній голова роду Адзай, Адзай Сукемаса зміг стати лідером союзу провінціалів північного Омі. Вивщись над своїм колишнім сюзереном, він зконцентрував у своїх руках реальну владу і встановив свою резиденцію у замку Одані. Сукемаса уклав союз із північним сусідом, родом Асакура, і, вирішивши завоювати усе Омі, розпочав приготування по нападу на південного сусіда — рід Роккаку. Проте 1542 року голова Адзай раптово помер і його місце зайняв старший син Адзай Хісамаса. 

У 1540 — 1550-х роках володіння Адзай зазнали потожного нападу самураїв Роккаку, а колишній сюзерен, рід Кьоґоку, відновив свої сили. Влада Хісамаси у північному Омі здавалася ось-ось впаде, але після передачі головування в роді його синові, Адзай Наґамасі, ситуація змінилася. 1560 року Наґамаса малим числом розгромив основні сили Роккаку Йосікати в битві при Норада, чим перхопив наступальну ініціативу у війні з ворогом. Користуючись міжусобицями в резиденції Роккаку, замку Каннондзі, молодий Адзай вторгся до західних і східних володінь противника, чим закріпив свій статус даймьо, володаря північної частини провінції Омі.

У другій половині 1560-х Наґамаса уклав союз із родом Ода. Адзай допомагав його голові, Оді Нобуназі, на сестрі якого він був одружений, завоювати провінцію Міно. 1568 року Наґамаса підтримав свого родича в поході на Кіото, але у 1570 році, коли основні сили Оди рушили війною на давнішнього союзника Адзай — рід Асакакура, він розірвав дружні відносини зі своїм звідним братом.  

Зраджений Наґамасою, Нобунаґа повів своє військо проти нього. 9 серпня 1570 року у битві при Анеґава коаліційна армія Адзай і Асакури зазнала поразки від нападника. Після цього Наґамаса перейшов до оборони, запершись у замку Одані. 1573 року війська Оди взяли замок і знищили рід Адзай. Наґамаса вчинив самогубство. Його 10-річного сина розіп'яли, а дружину Оіті разом із трьома доньками — Тятя, Хацу і Оґо, заперли у монастирі.

Родовід 
Легенда:

Голови роду Адзай

Див. також 
 Адзай Наґамаса
 Битва при Анеґава

Джерела та література 
 『新編　日本史辞典』 (Нове видання. Словник історії Японії)　京大日本史辞典編纂会、東京創元社、1994. — P.9.

Посилання 
 Загальна інформація про рід Адзай 

Японські самурайські роди
Адзаї